Министарство за људска и мањинска права може бити:

 Министарство за људска и мањинска права Србије и Црне Горе, савезно министарство, које је постојало од 2003. до 2006. године
 Министарство за људска и мањинска права Републике Србије (2008-2011)
 Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, обједињено министарство у Србији, које је постојало од 2011. до 2012. године 
 Министарство за људска и мањинска права Републике Црне Горе (2006-2020)
 Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, ново министарство у Републици Србији, које је основано 2020. године

Види још
 Канцеларија за људска и мањинска права